Капуас — річка в Індонезії, яка впадає в Південнокитайське море.
 Капуас — річка в Індонезії, притока Баріто.